Rosengarten (massief), een bergmassief in Italië
 Rosengarten (Limburg), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Sittard-Geleen in Limburg
 Rosengarten (Nedersaksen), een Duitse gemeente in Nedersaksen
 Rosengarten (Kocher), een Duitse gemeente in Baden-Württemberg
 Lampertheim-Rosengarten, een plaats in de Duitse gemeente Lampertheim in Hessen